Dionysodoros ist der Name von:
 Dionysodoros von Amisene, bei Strabon als Gelehrter und Mathematiker erwähnt (Hauptort der Landschaft Amisene ist Amisos)
 Dionysodoros der Boioter, Historiker
 Dionysodoros von Kaunos (um 250 v. Chr. – um 190 v. Chr.), griechischer Mathematiker
 Dionysodoros von Melos, griechischer Naturforscher, in der Naturgeschichte von Plinius dem Älteren erwähnt, maß den Erdumfang
 Dionysidoros (Grammatiker), Schüler des Aristarchos, in Alexandria
 Dionysodoros (Sophist), Sophist, ursprünglich aus Chios, aus Platos Euthydemos